Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 2016 года с 4 по 9 апреля в курортной деревне Заутеланде (провинция Зеландия). Система турнира — круговая. 8 участниц.

Хейке Верхёл впервые выиграла национальный титул. Вторая — прошлогодняя чемпионка Виталия Думеш. Третья — Яквелине Схаутен.

программа соревнований 
Понедельник, 4 апреля
— Прибытие

— 13:30: Открытие

— 14:00: 1-й раунд

Вторник, 5 апреля

— 12.00 Раунд 2

Среда, 6 апреля

— 12.00 Раунд 3

Четверг, 7 апреля

— 9.30 Раунд 4

— 15.00 Раунд 5

Пятница 8 апреля

— 12.00 раунд 6

Суббота, 9 апреля

— 10.00 Раунд 7

— около 15.30. Церемония награждения

Ход турнира 
Судьбу I—II места определило баланс +ничьих и -ничьих. Поскольку лучший показатель был благоприятным для Хайке, она отобрала национальный титул у действующей чемпионки Виталии.

Результаты

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов
 Партии и таблица на сайте Федерации шашек Нидерландов

|женщины 2016
апрель 2016 года
2016 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 2016 году
Спортивные соревнования в Заутеланде